Хими́ческая термодина́мика — раздел физической химии, изучающий процессы взаимодействия веществ методами термодинамики. Применение термодинамического подхода к химическим реакциям основано на том, что в фундаментальном уравнении Гиббса в качестве переменных можно использовать как массы или количества независимых компонентов, — если условия задачи не требуют детального рассмотрения химического равновесия, — так и массы (количества) составляющих веществ совместно с уравнениями связи, описывающими химические реакции, — когда требуется подробное описание химического равновесия.

С целью упрощения рассмотрения химических реакций, протекающих в закрытых системах, применяют предложенный  метод, основанный на использовании химической переменной. Этот способ рассмотрения, в отличие от подхода Гиббса, пригоден только для закрытых термодинамических систем.

Основными направлениями химической термодинамики являются:
 Классическая химическая термодинамика, изучающая термодинамическое равновесие вообще.
 Термохимия, изучающая тепловые эффекты, сопровождающие химические реакции.
 Теория растворов, моделирующая термодинамические свойства вещества исходя из представлений о молекулярном строении и данных о межмолекулярном взаимодействии.

Химическая термодинамика тесно соприкасается с такими разделами химии, как
 аналитическая химия;
 электрохимия;
 коллоидная химия;
 адсорбция и хроматография.

Первое начало термодинамики 
Приращение внутренней энергии системы в некотором процессе равно теплоте, полученной системой, плюс работа, совершённая над системой в этом процессе.

История 
Развитие химической термодинамики шло одновременно двумя путями: 
термохимическим и термодинамическим.

Возникновением термохимии как самостоятельной науки следует считать открытие 
Германом Ивановичем Гессом, профессором Петербургского университета,
взаимосвязи между тепловыми эффектами химических реакций --- законы Гесса.

В 1867 г. на основе термохимии Марселен Бертло предложил одну из первых теорий химического сродства, объясняющую направление течения химических реакций.

Общие достижения термодинамики, как раздела теоретической химии, 
отразившиеся в учении об энтропии, привели к возникновению другого метода исследований,
не связанному с отрицательно зарекомендовавшей себя теорией химического сродства.

Основы классической химической термодинамики были заложены в работе 
Джозайи Уилларда Гиббса «О равновесии гетерогенных веществ» (1878),
в которой были разработаны графический метод изображения состояний вещества, 
метод термодинамических потенциалов и установлено правило фаз.

Методы Гиббса, разрабатывавшиеся также Пьером Дюэмом, дали большой толчок в развитии приложений термодинамики,
поскольку были значительно проще метода круговых процессов, требовавших придумывать гипотетические процессы, замыкавшие некоторый исследуемый процесс в круговой.

Примечания

Литература 
 
 Барри Т., Дейвис Р., Дженкинс Дж., Гиббонс Р. Прикладная химическая термодинамика: Модели и расчеты. Пер. с англ. 1988. — 282 с.
 
 Глазов В. М., Павлова Л. М. Химическая термодинамика и фазовые равновесия: Двухкомпонентные металлические и полупроводниковые системы. 1981. — 336 с
 Додж Б. Ф. Химическая термодинамика. Пер. с англ. 1950. — 788 с.
 Еремин Е. Н. Основы химической термодинамики. Изд. 2-е. 1978. — 392 с.
 Карапетьянц М. Х. Примеры и задачи по химической термодинамике. Изд. 4-е. 1974. — 304 с.
 Математика в химической термодинамике Сборник статей. 1980. 196 с.
 Математические методы химической термодинамики. Сборник статей. 1982. — 220 с
 Математические задачи химической термодинамики. Сборник статей. 1985. — 242 с
 Мюнстер А. Химическая термодинамика. Перевод с немецкого. 1971. — 296 с. (Изд. 2-е. 2002. — 296 с.)
 Полторак О. М. Лекции по химической термодинамике (общая и статистическая термодинамика) 1971. — 256 с
 Пригожин И., Дефей Р. Химическая термодинамика. Новосибирск: Наука, 1966. 510 с.
 Химическая термодинамика : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Химическая технология и биотехнология» и химико-технологическим подготовки дипломированных специалистов / В. В. Буданов, А. И. Максимов; под ред. О. И. Койфмана. — Москва : Академкнига, 2007. — 311 с.; 22 см. — (Учебное пособие для вузов).; ISBN 978-5-94628-300-7

См. также 
 История химической термодинамики
 Химическая термодинамика на chemport.ru
 Химическая переменная

Химическая термодинамика